Апшер (округ, Техас)
 Апшер (округ, Західна Вірджинія)